Чаадаевка — название населённых пунктов в России:

 Чаадаевка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.
 Чаадаевка — посёлок городского типа в Городищенском районе Пензенской области.
 Чаадаевка — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Чаадаевка — село в Базарносызганском районе Ульяновской области.

См. также 
 Чаадаево
 Чаадаевы
 Чаадаевский район
 Чадаевка